Aix mélodie est une série télévisée française en  de  diffusée du  au  sur France 2.

Synopsis

Fiche technique 
 Titre : Aix mélodie
 Réalisation : Thibault Guerrier, Olivier Guignard, Pascal Heylbroeck et Vincent Sacripanti
 Scénario : Cristina Arellano et Sylvie Coquart
 Musique : Vincent Baguian, Gérard Bikialo, Jean-Marie Leau et Raphaël Tidas
 Photographie : Pierre Cottereau et Valérie Le Gurun
 Montage : Mathieu Doll
 Producteur : Cendrine Bévernage, Brigitte Chaussade, Marie Chêne et Catherine Grel
 Producteur associé : Simone Halberstadt Harari
 Producteur délégué : Véronique Forgeau
 Durée : 
 Genre : Sitcom
 Diffusion : du  au  sur France 2

Distribution 
 Olga Sékulic : Emma
 Elsa Saladin : Prune
 Julien Masson : Simon
 Yann Sundberg : Mathieu
 Lisa Couvelaire : Ophélie
 Veronica Novak : Sören
 Xavier-Adrien Laurent : M. Vilquock
 Frédéric Anscombre : Marc
 Frédéric Attard : Christophe
 Jérémie Covillault : Lucas
 Michel Scotto di Carlo : Paolo
 Clarisse Tennessy : l'épouse de Paolo

Épisodes 
 Rave en Solo
 Un air de blues
 Cacophonies
 Baby Hip-Hop
 Remix
 Break Dance
 Ça valse
 Faux Accord
 Le Twist d'Emma
 Rock doc
 Premier Slow
 Tango le come back
 Mélodie d'amour

Voir aussi

Liens externes 
 

Série télévisée créée en 2002
Série télévisée française des années 2000
Série télévisée de France Télévisions
Soap opera